Karin Schumacher ist der Name folgender Personen:

* Karin Schumacher (Therapeutin) (geb. 1950), österreichisch-deutsche Musiktherapeutin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
 Karin Schumacher (Biologin) (geb. 1966), deutsche Biologin und Professorin